Гамбар:

 Гамбар, Жан Феликс Адольф — французский астроном.
 Гамбар, Иса Юнис оглы (род. 1957) — азербайджанский политический деятель, бывший и. о. президента страны.
 Гамбар, Эрнест (1814—1902) — британский издатель и предприниматель в сфере искусства бельгийского происхождения.
 Уста Гамбар Карабаги — азербайджанский живописец-орнаменталист, автор ярких декоративных росписей яичной темперой.
 Гамбар — кратер на Луне.

См. также 
 Гамбара (значения)
 Гамбаров